Зеликсон — еврейская патронимическая фамилия.

 Зеликсон, Соломон Самойлович (псевдоним Зенин, 1906—1971) — советский сценарист.
 Зеликсон, Цецилия Самойловна (в замужестве Бобровская, 1876—1960) — деятель Коминтерна.